Daedalochila avara är en snäckart som först beskrevs av Thomas Say 1818.  Daedalochila avara ingår i släktet Daedalochila och familjen Polygyridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
avara